En esta enciclopedia Enrique Campos puede referirse a:

 Enrique Campos Menéndez (1914-2007), diplomático, político y escritor chileno.
 Enrique Campos (1913-1970) cantor uruguayo dedicado al tango.
 Enrique Campos (1989) poeta, músico y cantor argentino, con estilo innovador del tango.